A 2006. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 11-én rendezték Cesana San Sicarióban. Az aranyérmet a német Michael Greis nyerte, a távot közel ötvenöt és fél perc alatt teljesítette, egyetlen lövőhibával az első, álló helyzetben leadott sorozatban. A dobogó másik két fokára norvég versenyzők állhattak, a második Ole Einar Bjørndalen, a harmadik pedig Halvard Hanevold lett.

A Magyarországot képviselő Tagscherer Imre a 77. helyen zárt, hét lövőhibával és közel tizenhárom perccel végzett az első helyezett mögött.

A hatvanadik helyen végzett osztrák Wolfgang Perner eredményét a versenyt követően megsemmisítették, miután szervezetében doppingszert mutattak ki.

Végeredmény 
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F200